Каслухим может означать:
 Каслухим  — древний народ.
 Каслухим — сын Мицраима (сына Хама).